2013 PDC World Darts Championship — 20-й чемпионат мира по дартсу, организованный Профессиональной корпорацией дартса. Проходил в Лондоне с 13 декабря 2012 по 1 января 2013 в Александра-палас.

Англичанин Адриан Льюис не сумел защитить свой титул, в четвертьфинале в упорной борьбе его победил голландец Майкл ван Гервен. Шестнадцатикратным чемпионом мира стал англичанин Фил Тейлор.

Призовой фонд турнира — £1000000, чемпион получит £200000.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд турнира — £1000000 — аналогичный трём предыдущим турнирам.
 Чемпион (1): £200 000
 Финалист (1): £100 000
 Полуфиналист (2): £50 000
 Четвертьфиналист (4): £25 000
 Проигравшие в третьем раунде (8): £15 000
 Проигравшие во втором раунде (16): £10 000
 Проигравшие в первом раунде (32): £6 000
 Проигравшие в предварительном раунде (8): £3 500
 9 дротиков (2): £15 000 (по £7 500 каждому)

Турнирная таблица

Предварительный раунд 
Игры проходят по правилам «лучший из семи» (играют максимум 7 легов).

<font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font><font>

Финальный раунд

См. также 
 Чемпионат мира по дартсу PDC

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2013
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
Спорт в Великобритании в 2012 году
Спорт в Великобритании в 2013 году
2012 год в Лондоне
2013 год в Лондоне
Чемпионаты мира в 2012 году
Чемпионаты мира в 2013 году